Bârsa két romániai település neve:

 Barza, Arad megye
 Dablyonújfalu, Szilágy megye